Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Martin Kližan ha sconfitto Pablo Cuevas con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
  Benoît Paire (primo turno)
  Pablo Cuevas (finale)
  Alexander Zverev (primo turno)

<li> Jérémy Chardy (primo turno)
<li> Nicolás Almagro (secondo turno)
<li> Martin Kližan (campione)
<li> Guillermo García López (quarti di finale)

Wildcard 

  Florian Mayer (primo turno)
  Marvin Möller (primo turno)

<li> Louis Wessels (secondo turno)

Qualificati 

  Steven Diez (primo turno)
  Daniil Medvedev (secondo turno)

<li> Thiago Monteiro (secondo turno)
<li> Jan Šátral (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

German Open 2016
ATP World Tour 2016